Andrej Čebaček je osebno ime več znanih Slovencev:

 Andrej Čebašek, prevajalec
 Andrej Čebašek, teolog
 Andrej Čebašek, pisatelj